Plaats in Indonesië
 Surau (Muara Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Surau (Taba Penanjung), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
Anders
 Ulrich Surau (1952), Duits voetballer